Jacob Pleydell-Bouverie, II conte di Radnor – nobile e ufficiale inglese
 Jacob Pleydell-Bouverie, IV conte di Radnor – nobile inglese
 Jacob Pleydell-Bouverie, VI conte di Radnor – politico inglese
 William Pleydell-Bouverie, III conte di Radnor – nobile inglese
 William Pleydell-Bouverie, V conte di Radnor – nobile e politico inglese
 William Pleydell-Bouverie, VII conte di Radnor – nobile inglese